Rachel Oberlin, mais conhecida como Bree Olson (Houston, 7 de outubro de 1986) é uma ex-atriz pornográfica norte-americana, descendente de ucranianos. É também conhecida como Bree Olsen. Além desse pseudônimo, ela igualmente utiliza somente o nome Bree.

Biografia 

Reside atualmente em Fort Wayne, Indiana, onde estuda biomedicina na Universidade de Indiana, desde 2005.

Em 2006, ela começou sua carreira no cinema pornô.

Em 2013, foi confirmada no elenco do polêmico filme de terror The Human Centipede 3 (Final Sequence).

Prêmios 

Efetivos:

 2010 - Melhor Cena de Sexo a Três Só de Mulheres - AVN Awards, com Tori Black e Poppy Morgan
 2009 - Melhor Atriz Revelação / Web - AVN Awards
 2008 - Gata do Mês (Pet of the Month)- Março - Revista Penthouse
 2008 - Melhor Atriz Estreante - F.A.M.E. Awards
 2008 - Melhor Atriz Revelação - AVN Awards
 2008 - Melhor Cena de Sexo Anal / Video - AVN Awards
 2008 - Melhor Atriz Revelação - XRCO Award
 2008 - "Cream Dream" - XRCO

Indicações:

 2009 - Melhor Atriz - AVN Awards
 2009 - Melhor Atriz Coadjuvante - AVN Awards
 2009 - Melhor Cena de Sexo / Casal de Mulheres - AVN Awards, com Kayden Kross
 2009 - Melhor Cena de Sexo Grupal / Só Mulheres - AVN Awards, com Kayden Kross
 2009 - Melhor Cena de Sexo Grupal - AVN Awards
 2009 - Melhor Cena de Menage - AVN Awards
 2009 - Melhor Atriz - F.A.M.E. Awards - finalista
 2009 - Melhor Atriz de Sexo Oral - F.A.M.E. Awards - finalista
 2009 - Melhor Site - F.A.M.E. Awards - finalista
 2008 - Garota mais Depravada do Pornô - F.A.M.E. Awards

Filmografia

DVD/Blu Ray

Internet

Aparições na TV 

 Keeping Up with the Kardashians (Season 1, Episode 2)

Ligações externas

 Bree Olson no Internet Adult Film Database

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Ateus dos Estados Unidos
Modelos eróticas
Modelos de capa da Penthouse
Norte-americanos de ascendência ucraniana
Ex-cristãos